Cromorne peut désigner :

Musique 
 cromorne, instrument à anche double, le hautbois baroque.
 cromorne, jeu d’orgue.